Teboho Mokoena peut être :
 Teboho Mokoena (1974-), footballeur international sud-africain ;
 Teboho Mokoena (1997-), footballeur international sud-africain.